

Persone
 Ayano Tsuji (1978) – cantante, compositrice e musicista giapponese
 Hiroko Tsuji (1986) – cantante giapponese
 Kazuhiro Tsuji (1969) – truccatore e artista visuale giapponese
 Massaki Tsuji, o anche Masaki Tsuji (1932) – sceneggiatore giapponese di anime
 Naoto Tsuji (1989) – cestista giapponese

Altro
 8314 Tsuji – asteroide della fascia principale